Афана́сьевская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Афанасьевская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 В городе Шуе:
 1-я Афанасьевская улица.
 2-я Афанасьевская улица.

Украина 
 Афанасьевская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Большой Афанасьевский переулок
 Малый Афанасьевский переулок